Orestes Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Orestes Rodríguez Vargas (* 1943), peruanischer Schachspieler
 Orestes Rodríguez (Leichtathlet) (* 1989), kubanischer Sprinter